Ottolenghi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Ottolenghi (1885–1944), venezianischer jüdischer Gelehrter und Oberrabbiner von Venedig
 Emanuele Ottolenghi (* 1969), italienischer Politikwissenschaftler und Publizist
 Giuseppe Ottolenghi (1838–1904), italienischer General
 Salvatore Ottolenghi (1861–1934), italienischer Mediziner
 Yotam Ottolenghi (* 1968), israelisch-britischer Koch und Kochbuchautor